Спи́сок у́льтра-пі́ків Ме́ксики — це список всіх 27-ми «ультрапіків» Мексики з відносною висотою () 1500 м і більше.

Величина відносної висоти Піко-де-Орісаба (Читлалтепетль) перевищує 4000 метрів ( фути), Попокатепетля — перевищує 3000 метрів (9843 фути), а Невадо-де-Коліма — перевищує 2500 метрів (8202 фути). Сім гірських вершин Мексики мають відносну висоту понад 2000 метрів (6562 фути), а 27 вершин — понад 1500 метрів (4921 фут). 42 вершини Мексики мають відносну висоту, що перевищує 1000 метрів (3281 фут).

Ультра-піки 
З 27-ми ультра-піків Мексики п'ять знаходяться у штаті Оахака, по чотири — у штаті Пуебла та Нуево-Леон, по три — в Мехіко та Халіско, по два — у Веракрусі, Баха-Каліфорнія-Сюр, Мічоакан та Коауїла, по одному — у Морелос, Герреро, Баха-Каліфорнія, Тласкала та Керетаро. Чотири з цих піків (вулкани Орісаба, Попокатепетль, Ла-Малінче та Істаксіватль) лежать на кордонах між штатами Мексики.

Примітка. HP — найвищий «ультра-пік» гірського хребта.

Галерея

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 

 Bivouac.com  
 peakbagger.com  
 peaklist.org  
 summitpost.org  
 World Mountain Encyclopedia @ peakware.com  

 
Списки:Мексика
Мексика